Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie – publiczna uczelnia zawodowa utworzona 1 października 2009 w Koszalinie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 roku.

Władze uczelni 
 Rektor: dr Jan Kuriata
 Prorektor: dr Agnieszka Kühnl-Kinel
 Kanclerz: mgr Beata Koronkiewicz
 Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych: mgr Joanna Rudecka
 Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia: mgr Aleksandra Sajek

Kierunki kształcenia 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie prowadzi studia  licencjackie i magisterskie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 Instytut Nauk Humanistycznych
 pedagogika
 pielęgniarstwo
 ratownictwo medyczne
 kosmetologia

 Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
 wychowanie fizyczne
 fizjoterapia
 dietetyka
 bezpieczeństwo narodowe

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Koszalin
Uczelnie w Koszalinie